Menny ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Menny (1893–1949), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Gottfried Menny (1895–1959), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor im Zweiten Weltkrieg
 Klaus Menny (1930–2007), deutscher Ingenieur und Autor
 Max Menny († 1921), deutscher Verwaltungsbeamter